О́льга Вита́льевна Стефани́шина (; род. 29 октября 1985, Одесса, Украинская ССР, СССР) — украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с 4 июня 2020 года.

Биография 
Родилась 29 октября 1985 года в Одессе.

 С 2006 по 2007 год занималась частной юридической практикой.
 В конце 2007 года стала сотрудницей Министерства юстиции Украины. Работала в отделе организации и планирования работы по адаптации управления правового обеспечения европейской интеграции Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства (2007—2010).
 2010—2015 года — Департамент международного права / Департамент европейской интеграции в Министерстве юстиции Украины, заместитель директора / директор.
 С марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров.
 В декабре 2017 года была назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. После увольнения в 2019 году работала советником в юридической фирме «Ильяшев и Партнёры». 4 июня назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, заменив Вадима Пристайко.
 На внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировалась в Верховную раду по спискам партии «» под № 25, но в парламент не прошла.
 4 июня 2020 года Верховная рада проголосовала за назначение Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции Украины. Член СНБО с 17 августа 2020 года.

Имеет 5-й ранг государственного служащего. Член политического совета партии «Слуга народа».

Занимает 45 место в рейтинге «100 самых влиятельных украинцев» в 2021 году и 14 место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин Украины в 2021 году» по версии журнала «Фокус». Входит в ТОП 10 успешных юристов-политиков по версии «Юридической газеты» в 2021 году.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины возглавляет ряд координационных механизмов в Правительстве:

 Председатель Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины
 Председатель Комиссии по обеспечению равных прав для мужчин и женщин
 Глава рабочей группы для согласования подхода к применению к Украине механизма корректировки углерода на границе для проведения консультаций с Европейской Комиссией
 Глава делегации Украины для участия в Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26) в Глазго
 Глава межведомственной рабочей группы по вопросам координации интегрированного управления границами
 Сопредседатель рабочей группы Диалога высокого уровня по Европейскому зеленому курсу и зеленого перехода Украины

Диалог начался в феврале 2021 года Премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и Исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом.

 Заместитель председателя Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации
 Заместитель председателя межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам координации преодоления последствий изменения климата в рамках инициативы Европейской Комиссии «Европейский зеленый курс». Развивает диалог Украина-ЕС о присоединении Украины к процессам формирования Европейского зеленого курса и дальнейшей синхронизации национальной политики в сфере изменения климата с европейским регулированием
 Член Совета национальной безопасности и обороны Украины
 Член Национального совета реформ
 Член политического совета партии «Слуга народа»

Перечень совместных межправительственных комиссий по вопросам сотрудничества, главой Украинской части которых является Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины:

 Комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словацкой Республики
 Украинско-германская группа высокого уровня по экономическому сотрудничеству

Личная жизнь 
Мать — Надежда Фёдоровна Кравец (1952 г.р.)

Бывший муж — Михаил Васильевич Стефанишин, юрист и чиновник. Развелась в 2017 году. От бывшего мужа имеет дочь Анастасию и сына Даниила.

Имеет три квартиры в Одессе и одну в Киеве. Также в её собственности есть автомобиль Toyota RAV4 2009 года выпуска, приобретён в 2012 году. За 2019 год получила 800 тысяч гривен заработной платы.

В 2008 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (квалификация юриста-международника, переводчика с английского языка). Через 8 лет окончила Одесский национальный университет, получив квалификацию специалиста финансов и кредита.

Владеет английским, украинским и русским языками.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на dovidka.com.ua

Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Правительство Шмыгаля
Женщины-политики Украины
Политики XXI века
Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Выпускники Одесского национального экономического университета
Члены СНБО Украины
Вице-премьер-министры Украины
Члены партии «Слуга народа»